Der President’s Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2013 in Astana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 22. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 28 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alexander Kudrjawzew
 Michail Ledowskich
 Jahor Herassimau
 Aslan Karazew

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Michail Birjukow

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 100 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 93 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 99 kB)

ATP Challenger Astana
ATP Challenger Tour 2013